10719 Andamar – asteroide
Andamar – casa editrice